Sappho, madárnem, egyetlen faja az uszályos kolibri
 Sappho, település az USA Washington államában